Ел Коралиљо има више значења:

 Ел Коралиљо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Коралиљо (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Коралиљо (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Коралиљо (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Коралиљо (Падиља), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику